Wreede ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Wreede (1892–1934), deutscher Verleger
 Georg Friedrich Wreede (Georgius Fredericius Wreede; * um 1635, † 1672), Gouverneur der damals niederländischen Insel Mauritius 
 Katrina Wreede (* 1960), US-amerikanische Komponistin, Bratschistin und Musikpädagogin

Siehe auch:
 Urrede
 Wrede
 Vreede